De Scottish Cup 2019–20 was de 135ste editie van het meest prestigieuze voetbaltoernooi in Schotland, dat sinds 1874 wordt georganiseerd door de Scottish Football Association (SFA). Het toernooi begon op 10 augustus 2019 en was in eerste instantie gepland te eindigen op zaterdag 9 mei 2020. Door de uitbraak van COVID-19 werd de finale op Hampden Park in Glasgow, die onder leiding stond van scheidsrechter John Beaton, verplaatst naar zondag 20 december 2020. Celtic won de beker voor de 40ste keer in het bestaan van de club en won hiermee tevens de vierde Schotse treble op een rij.

Schema

Zie ook
Scottish League Cup 2019/20
Schots voetbalkampioenschap 2019/20

Externe link
 Officiële Site

Scottish Cup
2020